Barrio San Isidro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio San Isidro, San Luis Potosí, Xilitla, 
 Barrio San Isidro, Veracruz, Ixtaczoquitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar